
Molekulska formula -{C6H12O6}- se može odnositi na:

 Heksoze
 Aloza
 Altroza
 Fruktoza
 Galaktoza
 Glukoza
 -{L}--Glukoza
 Guloza
 Idoza
 Manoza
 Psikoza
 Sorboza
 Tagatoza
 Taloza
 Inozitoli
 Alo-inozitol
 D-hiro-inozitol
 L-hiro-inozitol
 Cis-inozitol
 Epi-inozitol
 Muko-inozitol
 Neo-inozitol
 Scilo-inozitol